Rosenhoff steht für:

 Rosenhoff (Oslo), ein Stadtteil von Oslo

Rosenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Rosenhoff (* 1963), deutscher Kontrabassist
 Orla Rosenhoff (1844–1905), dänischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Rosenhof